Rörgetingar (Allodynerus) är ett släkte av steklar som beskrevs av Blüthgen 1938. Enligt Catalogue of Life ingår rörgetingar i familjen Eumenidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen getingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar